Конституцио́нная па́ртия () — политическая партия в Эстонии, до февраля 2006 г. называвшаяся Объединенной народной партией Эстонии (эст. Eestimaa Ühendatud Rahvapartei). Основана в 1994 г. Последний председатель — Сергей Юргенс. В 1999—2003 гг. была представлена 6 депутатами в парламенте, затем представлена в ряде самоуправлений. На парламентских выборах в 2003 г. получила 2,2 % голосов, в 2007 г. — 1,0 %. Пользовалась поддержкой преимущественно среди русскоязычных жителей Эстонии. В 2008 г. заключила договор об объединении с Левой партией Эстонии в Объединённую левую партию Эстонии.

Председатели 

 Виктор Андреев — 1994—2002
 Евгений Томберг — 2002—2006
 Андрей Заренков — 2006—2007
 Сергей Юргенс — 2007—2008

Примечания

Ссылки 
 Сайт партии (блокировался при конфликте вокруг Бронзового солдата в 2007)

Политические партии по алфавиту
Политические партии Эстонии после 1990 года